Kromrey ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Kromrey (1847–1909), deutscher Unternehmer in der Bewirtschaftung von Speisewagen
 Helmut Kromrey (* 1940), deutscher Soziologe